Jean-Claude Olry – ex canoista francese
 Jean-Louis Olry – ex canoista francese
 René Olry – generale francese